Модон:

 Модон — малый город в Греции, на побережье Ионического моря на юго-западной оконечности Пелопоннеса к северо-западу от мыса Акритас.
 «Модон» — новоизобретённый корабль Азовской флотилии, а затем Черноморского флота Российской империи.
 «Модон» — галера Балтийского флота Российской империи.
 «Модон» — полакр Черноморского флота Российской империи, участник Первой Архипелагской экспедиции.